

Nom commun 
 Le mot bombardon peut désigner un instrument de musique à vent.
 Le mot bombardon peut désigner un des caissons métalliques utilisés comme brise-lames au large des ports artificiels construits en juin 1944 sur la côte du Calvados.

Toponyme 
 Bombardon est le nom révolutionnaire de la commune de Saint-Saturnin (Cher), du nom d'un village et d'un bois situés à l'est de la commune.